Adolf Bredo Stabell – diplomatico norvegese
 Alfred Stabell – tiratore sportivo norvegese
 Frederik Wilhelm Stabell – politico e generale norvegese
 Harald Stabell – avvocato norvegese
 Lars Bastian Ridder Stabell – politico norvegese